Mare de Déu dels Dolors, advocació mariana que mostra el dolor de la Mare de Déu en veure son fill mort 
 Organitzacions:
 Terciaris Caputxins de la Mare de Déu dels Dolors, congregació clerical masculina
 Venerable Congregació de la Mare de Déu dels Dolors de Besalú, entitat fundada el 1699 
 Toponímia:
Capella de la Mare de Déu dels Dolors, capella del Palau Episcopal d'Urgell
 Mare de Déu dels Dolors (Riga), església catòlica romana a la ciutat de Riga, capital de Letònia
 Mare de Déu dels Dolors de les Borges Blanques, temple al nucli de les Borges Blanques (les Garrigues) 
 Mare de Déu dels Dolors de Cal Porredon, capella de Cal Porredon, més amunt del despoblat de Campmajor en el municipi de Montferrer i Castellbò (Alt Urgell) 
 Mare de Déu dels Dolors de Casa Escolà, capella particular de Casa Escolà, al municipi de Lladorre (Pallars Sobirà)
 La Mare de Déu dels Dolors de la Grossa, capella de la casa de la Grossa, en el terme municipal de Moià, al Moianès 
 Capella de la Mare de Déu dels Dolors de la Plana, capella del llogaret de la Plana, al municipi d'Alcover (Alt Camp) 
 Capella de la Mare de Déu dels Dolors dels Clapers, capella de la masia dels Clapers al municipi de Santa Maria d'Oló, a la comarca del Moianès
 Capella de la Mare de Déu dels Dolors (Vilobí d'Onyar), capella exempta que pertany al Mas Oliver de Vilobí d'Onyar (Selva)